Asperon ovvero Aspron trachy
 Asperon antica denominazione di Bilhorod-Dnistrovs'kyj